Пьер Эми́ль Жан Картье́ (; род. , , Франция) — французский . Входил в группу Бурбаки, некоторое время работал вместе с Александром Гротендиком. Среди его интересов — алгебраическая геометрия, теория представлений, математическая физика и теория категорий.

Учился в Высшей нормальной школе в Париже. Под руководством Анри Картана и Андре Вейля защитил диссертацию Dérivations et diviseurs en géométrie algébrique. Известен тем, что ввёл оператор Картье (см. ) в алгебраической геометрии над полем конечной характеристики, а также работами по двойственности абелевых многообразий. В его честь названы дивизоры Картье.

С 1955 по 1983 год являлся членом группы Бурбаки.

С 1961 по 1971 жил в Страсбурге. С 1971 по 1982 год — профессор Института высших научных исследований, затем — профессор  и, позднее, École Normale Supérieure. С 2012 года является членом Американского математического общества.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница на сайте Института высших научных исследований.
 Номер Moscow Mathematical Journal, посвящённый Пьеру Картье

Бурбаки
Действительные члены Американского математического общества
Алгебраические геометры
Лауреаты премии Ампера